Ngunut kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ngunut, Tulungagung, ort och distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Ngunut (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,02, long 111,24), 
 Desa Ngunut (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,75, long 111,31), 
 Desa Ngunut (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,82, long 111,45), 
 Desa Ngunut (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,71, long 111,42), 
 Desa Ngunut (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,25, long 111,81), 
 Desa Ngunut (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,10, long 112,01), 

Robotskapade Indonesienförgreningar